Монастырь капуцинов (Винница)
 Монастырь капуцинов (Синтра)
 Монастырь капуцинов и костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Львов)